Stormont peut faire référence à :

Pairie 
 , titre de pairie en Écosse.

Patronyme 
 Lord Stormont (1727–1796), ambassadeur britannique en France au  ;
 , footballeur britannique ;
 , rugbyman néozélandais.

Structure 
 , propriété à l'Est de Belfast abritant des bâtiments gouvernementaux ;
 Château de Stormont, siège de l'exécutif Nord-Irlandais ;
 , bâtiment gouvernemental ;
 , terrain de criquet au Stormont Estate ;
 , centre hospitalier à Topeka, au Kansas.

Toponyme

Canada 
 , communauté dans le comté de Guysborough ;
 Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, comté en Ontario ;
 , un des anciens comtés qui ont fusionné pour former l'actuel ;
 North Stormont, canton ;
 South Stormont, canton ;
 Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders, régiment d’infanterie des Forces armées canadiennes.

Royaume-Uni 
 , banlieue et circonscription électorale de l'Est de Belfast, en Irlande du Nord.

États-Unis 
 Stormont, établissement au sud d'Urbanna, en Virginie.

Entités électorales et gouvernementales

Canada 
 Stormont (ancienne circonscription fédérale), en Ontario ;
 Cornwall et Stormont, ancienne circonscription fédérale de 1882 à 1904 ;
 Glengarry et Stormont, ancienne circonscription fédérale de 1917 à 1925.

Royaume-Uni 

 
 Palais de Stormont, communément désigné « Stormont », siège de l'Assemblée d'Irlande du nord et de l'exécutif nord-irlandais.

Autres 
 , frégate de classe River qui a servi dans la Marine royale canadienne de 1943 à 1945 ;
 R.C.S.C.C. Stormont (110), Royal Canadian Sea Cadet Corps situé à Cornwall, en Ontario, au Canada. Nommé d'après le H.M.C.S. Stormont ;
 , bac à câble opérant en Nouvelle-Écosse ;

 Accord de Stormont, autre nom de l'Accord du Vendredi saint.

Note 

